Пицце́тти () — итальянская фамилия. Известные носители: 

 Пиццетти, Ильдебрандо (1880―1968) — итальянский композитор, дирижёр и музыкальный критик.
 Пиццетти, Паоло (1860—1918) — итальянский геодезист, астроном, геофизик и математик.

См. также 
 Пиццетти — лунный кратер.